Вида Нуева има више значења:

 Вида Нуева (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Вида Нуева (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику